Leme kan som auktorsförkortning betyda:

 Elton M. C. Leme
 Elton Martinez Carvalho Leme

Robotskapade auktorsförkortningar